Райская:

 Райская — деревня на северо-западе Бежаницкого района Псковской области.
 Райская, Елена Михайловна (род. 1957) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.